Garfield, bande dessinée créée en 1978 par Jim Davis
 Garfield, chat fictif, héros éponyme du comic strip de Jim Davis ;
 Garfield et ses amis, (Garfield and Friends), série télévisée d'animation américaine de 121 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le  et le  sur CBS. ;
 Garfield, album d'Adam Green sorti en 2002.
 Garfield, film de Peter Hewitt sorti en 2004 ;
 Garfield 2, film de Tim Hill sorti en 2006 ;
 Reviens, Garfield !, film de Mark A.Z. Dippé et Kyung Ho Lee sorti directement en vidéo en 2007;
 Garfield, champion du rire, film de Mark A.Z. Dippé et Kyung Ho Lee sorti directement en vidéo en 2008;
 Super Garfield, film de Mark A.Z. Dippé et Kyung Ho Lee sorti directement en vidéo en 2009;
 Garfield et Cie, série télévisée d'animation en 3D diffusée depuis 2008
 Garfield, personnage fictif du film Highlander de Russell Mulcahy, interprété par Edward Wiley;

Patronyme 

 Allen Garfield (1939-2020), acteur américain ;
 Andrew Garfield (né en 1983), acteur anglo-américain ;
 Brian Garfield (1939-2018), écrivain américain, auteur de roman policier et de western ;
 Eugene Garfield (1925-2017), scientifique américain ;
 James A. Garfield (1831-1881),  des États-Unis ;
 James Rudolph Garfield (1865-1950), homme politique américain et fils du précédent ;
 Harry Augustus Garfield (1863–1942), juriste américain et fils de James A. Garfield ;
 John Garfield (1913-1952), acteur américain ;
 Leon Garfield (1921-1996), écrivain britannique ;
 Lucretia Garfield (1832-1918), institutrice américaine, épouse de James A. Garfield ;
Patricia Garfield (née en 1934), écrivaine et universitaire américaine ;
 Richard Garfield (né en 1966), créateur du jeu Magic: The Gathering.

Toponyme 
En Australie
 Garfield (Victoria)

Au Canada
 Garfield Range
 Garfield, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

Aux États-Unis
 Garfield (Arkansas)
 Garfield (Géorgie)
 Garfield (Indiana)
 Garfield (Kansas)
 Garfield (Maine)
 Garfield (Minnesota)
 Garfield (New Jersey)
 Garfield (Nouveau-Mexique)
 Garfield (Pittsburgh), Pennsylvanie
 Garfield (Texas)
 Garfield, Virginie, maintenant Springfield (Virginie)
 Garfield (Washington)
 Garfield (Wisconsin)
 Chicago :
 Garfield, station de la ligne rouge du métro de Chicago.
 Garfield, station de la ligne verte du métro de Chicago.

Autres 
 Affaire Garfieldd
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre